Izraelska Liga Siatkówki - rozgrywki o mistrzostwo Izraela organizowane przez Izraelski Związek Piłki Siatkowej (hebr. איגוד הכדורעף הישראלי, IVA). Zainaugurowane zostały 11 października 2010 roku i trwały do wiosny 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Izrael reprezentować będzie .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Druga faza

Grupa 1-5

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 6-10

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza play-out 

(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Izraelu
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Izraelu
2011 w Izraelu